Niolo est une piève et une région naturelle de Corse.
 Le Niolo est un fromage corse.